Eon bezeichnet:
 Eon (Fluss), Zufluss der Penzé in Frankreich
 Eon Productions, britische Filmproduktionsgesellschaft, die für die Produktion der James-Bond-Filme gegründet wurde
 Hyundai Eon, ein Pkw-Modell von Hyundai

Personen:
 Eon von Axum (ca. 400), König von Axum im Norden des heutigen Äthiopiens, der hauptsächlich von seinen Münzen bekannt ist
 Eon (Musiker) (1954–2009), Musiker
 Eon McKai (* 1979), US-amerikanischer Regisseur von Filmen alternativer Pornografie

EON steht für:
 Enhanced Other Networks, einen Dienst im Radio Data System (RDS); siehe  Radio Data System #Enhanced Other Networks (EON, GT 14A, 14B)
 Ethniki Organosis Neolaias (dt. Nationale Organisation der Jugend), die Jugendorganisation der Diktatur von Ioannis Metaxas in Griechenland 1936–1941

E.ON steht für:
 E.ON, deutscher Energiekonzern

Siehe auch:
 Äon
 Aeon
 EONIA (Euro OverNight Index Average), ein Zinssatz für unbesicherte Ausleihungen auf dem Interbankenmarkt

EON